Aaron Appindangoyé (Franceville, 1992. február 20. –) gaboni labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

További információk 
 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Gaboni labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Boavista labdarúgói
Az Évian labdarúgói